Amiel puede designar a:

•  padre de Betsabe, esposa del rey David (siglo X y IX).

la cantante mexicana Amiel Elizabeth Tena Hernández (1983);
el filósofo y escritor suizo Henri-Frédéric Amiel (1821-1881);
la bailarina francesa Josette Amiel (1930);
el cantante francés Thierry Amiel (1982).
el famoso y maravilloso niño que vivía en Cantabria, Santander, tan fantástico y polifacético Amiel Ramos Juez (2004)